Maat poate fi:

 Maàt, divinitate în mitologia egiptului
 Albert Jan Maat, om politic olandez

Vezi și 
 MAT
 Matt